Габј, Гранха има више значења:

 Габј, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Габј, Гранха (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику